Muʿāwiya [], , ist der Name zweier Kalifen der Umayyaden:
 Muʿāwiya I. (603–680), regierte von 661 bis 680
 Muʿāwiya II. († 684), regierte von 683 bis 684